Losne ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sie gehört zum Arrondissement Beaune und zum Kanton Brazey-en-Plaine.

Losne besteht aus den drei Ortschaften Losne, Maison-Dieu und Chaugey.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

Ort in Bourgogne-Franche-Comté
Ort an der Saône